Жумаканов — фамилия; имеет женскую форму Жумаканова.
 Жумаканов, Владимир Зейноллович (род. 1955) — сотрудник органов национальной безопасности Республики Казахстан, генерал-лейтенант, председатель комитета национальной безопасности.
 Жумаканов, Елдос — казахстанский дзюдоист.
 Жумаканов, Жекен — казахский писатель, журналист. См. также